Yuke’s Co. Ltd — японская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, которая базируется в Осаке, Япония. Она была основана в феврале 1993 года Юкинори Танигути.

Компания наиболее известна как разработчик серии видеоигр WWE, вплоть до выхода WWE 2K19 в 2018 году.

История 
Основанная в 1993 году, компания Yuke’s была названа в честь школьного прозвища основателя Юкинори Танигучи. Первые две игры, которые разработала компания, были платформенная игра Hermie Hopperhead и игра про рестлинг Toukon Retsuden. Последняя игра стала бестселлером в Японии. Хотя Activision приобрела права на издание игры в Северной Америке и начала работу по локализации, локализована была только первая игра, ставшая Power Move Pro Wrestling с другим составом борцов.

После серии успешных игр Toukon Retsuden компания начала разрабатывать для THQ игры по рестлингу, основанные на World Wrestling Federation. Их рекомендовала THQ компания Aki, которая разработала свою собственную успешную линию игр по рестлингу.

С 2005 по 2012 года Yuke’s владела 54 % рестлинг-промоушна New Japan Pro-Wrestling, на котором были основаны игры Toukon Retsuden. Так же они производили DVD для компании.

В августе 2019 года компания 2K Games объявила о переносе разработки игр WWE 2K из Yuke’s в калифорнийскую студию Visual Concepts. Ранее в том же году компания Yuke’s выразила свое разочарование тем, чего ей удалось достичь в последних играх WWE 2K, и предположила, что в этом отчасти виноваты ее отношения с издателем 2K Sports. Продюсер Хироми Фурута сообщил, что Yuke’s создала новую команду разработчиков, которой поручено создать конкурирующую серию реслинга, с намерением оживить свой штат. 10 ноября 2020 года All Elite Wrestling объявила о предстоящей консольной игре с Yuke’s, возглавляемой режиссером Def Jam Vendetta и WWF No Mercy Хидеюки Иваситой.

Игры

Примечания

Ссылки 
  (Японский/английский языки)
 Список игр на GameFAQs

Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 1993 году
Компании Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту